Abbotts Pond ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Abbotts Pond (Connecticut), im New Haven County
 Abbotts Pond (Maine), im Oxford County
 Abbotts Pond (Massachusetts), im Norfolk County